Péninsule Schmidt, péninsule de Schmidt, presqu'île Schmidt ou encore presqu'île de Schmidt peuvent faire référence à : 
 la péninsule Schmidt, en Antarctique ;
 la péninsule Schmidt, sur l'île de Sakhaline à l'est de la Russie.